Patrick "Pat" Hughes (1902-1997) – Tennista britannico
 Patrick Hughes – Regista e sceneggiatore australiano